Gabo ist:

 der Familienname des russischen Bildhauers Naum Gabo.
 der Künstlername der deutschen Fotografin Gabriele Oestreich.
 der Künstlername des kolumbianischen Schriftstellers Gabriel García Márquez.

Siehe auch:
 GABO:mi, Beratungsunternehmen für europäische Forschungsprojekte in München
 IBGABO, Ingenieurbüro Kraftwerkstechnik in Höchstadt und Leipzig
 Gabo-Reformen, Korea 1894–1896
 Buur Gaabo, Hafenstadt in Somalia
 GaBö, Gymnasium in Helmstedt